La Copa de Singapur es el principal torneo copa de fútbol a nivel de clubes de Singapur. Se disputa desde el año 1998.

Era conocida como la Copa FA de Singapur, ya que participaban los mejores 5 equipos del país, pero se determinó que los equipos de la S. League ya no podían participar en ella.

Tiene como dato curioso que en la copa han participado equipos extranjeros, incluso el Bangkok Glass FC de Tailandia ha sido el único campeón extranjero de la copa.

Historial

Títulos por club 

 † Equipo desaparecido.

Torneos de Copa del Pasado

Copa Desafío Amateur de la Asociación de Fútbol de Singapur 
{| class="wikitable"
|-
! Año !! Campeón
|- 
| 1892
| Engineers Association FC (también conocido como Maritime o Marine Engineers)
|- 
| 1893
| Royal Engineers
|- 
| 1894
| 2nd Battalion Tenth Lincolnshire Regiment
|- 
| 1895
| Royal Artillery
|- 
| 1896
| 5th Northumberland Fusiliers
|- 
| 1897
| 1st Battalion The Rifle Brigade
|- 
| 1898
| 12th Company Royal Artillery
|- 
| 1899
| 1st Battalion King's Own Regiment Lancaster Regiment
|- 
| 1900
| 12th Company Royal Artillery
|- 
| 1901
| Singapore Cricket Club
|- 
| 1902
| 12th Company Royal Artillery
|- 
| 1903
| Singapore Cricket Club
|- 
| 1904
| Harlequins
|- 
| 1905
| 1st Battalion Sherwood Foresters
|- 
| 1906
| 1st Battalion Sherwood Foresters
|- 
| 1907
| 2nd Battalion West Kent Regiment (2nd XI)
|- 
| 1908
| 2nd Battalion West Kent Regiment (1st XI)
|- 
| 1909
| 3rd Battalion Middlesex Regiment
|- 
| 1910
| 3rd Battalion Middlesex Regiment
|- 
| 1911
| 2nd Battalion West Kent Regiment
|- 
| 1912
| 2nd Battalion West Kent Regiment
|- 
| 1913
| 1st Battalion King's Own Yorkshire Light Infantry
|- 
| 1914
| 1st Battalion King's Own Yorkshire Light Infantry
|- 
| 1915-19
| No se jugó
|- 
| 1920
| 1st Battalion South Staffordshire Regiment
|- 
| 1921
| Singapore Cricket Club
|- 
| 1922
| 2nd Battalion Middlesex Regiment
|- 
| 1923
| 2nd Battalion Middlesex Regiment
|- 
| 1924
| HMS Pegasus
|- 
| 1925
| Straits Chinese Football Association
|- 
| 1926
| 2nd Battalion Duke of Wellington's Regiment
|- 
| 1927
| 2nd Battalion Duke of Wellington's Regiment
|- 
| 1928
| 2nd Battalion Duke of Wellington's Regiment
|- 
| 1929
| Singapore Cricket Club
|- 
| 1930
| Malay Football Association
|- 
| 1931
| Malay Football Association
|- 
| 1932
| Wiltshire Regiment
|- 
| 1933
| Malay Football Association
|- 
| 1934
| Malay Football Association
|- 
| 1935
| Straits Chinese Football Association
|- 
| 1936
| Royal Artillery
|- 
| 1937
| Straits Chinese Football Association
|- 
| 1938
| Royal Artillery
|- 
| 1939
| Straits Chinese Football Association
|- 
| 1940
| The Loyal Regiment
|- 
| 1941
| Royal Air Force Seletar
|- 
| 1942-49
| No se jugó
|- 
| 1950
| Royal Navy
|- 
| 1951
| 'Royal Navy
|}

 Copa Desafío de la Asociación de Fútbol de Singapur 
{| class="wikitable"
|- 
! Año !! Campeón
|- 
| 1952
| Tiger SA
|- 
| 1953
| Tiger SA
|- 
| 1954
| Rovers Sport Club
|- 
| 1955
| Marine Departament SC
|- 
| 1956
| Tiger SA
|- 
| 1957
| AAA
|- 
| 1958
| Fathul Karib FC
|- 
| 1959
| Darul Afiah FC
|- 
| 1960
| '''Royal Air Force Select
|- 
| 1961-67
| No se jugó
|- 
| 1968
| 'Police Sports Association
|}No hubo torneo entre 1969 y 1974

Copa Presidente

Copa FA de Singapur

Tabla Histórica (desde 1997) 

 ** Equipos participantes en la edición del 2009.

Véase también 
 S.League
 Copa de la Liga de Singapur
 Selección de fútbol de Singapur

Referencias

Enlaces externos 
 Singapur - List of Cup Winners

Sungapur
Fútbol en Singapur
Eventos deportivos en Singapur